Esta é uma lista com a renda média da população por unidades federativas do Brasil. A renda média é diferente de renda per capta, este é um calculo da remuneração dos trabalhadores dividido pelo total da população enquanto a renda per capita é o total do PIB dividido pela população.

Ver também 

 Lista de capitais do Brasil por renda per capita
 Lista de unidades federativas do Brasil por PIB per capita
 Lista de unidades federativas do Brasil por segurança alimentar
 Lista de unidades federativas do Brasil por IDH
 Lista de unidades federativas do Brasil por IFDM
 Lista de unidades federativas do Brasil por incidência da pobreza
 Lista de unidades federativas do Brasil por acesso à rede de esgoto
 Lista de unidades federativas do Brasil por número de médicos para cada grupo de mil habitantes
 Lista de unidades federativas do Brasil por automóveis per capita

Renda média
Renda média